Korošica je lahko:

 Korošica - prebivalka Koroške
 Korošica - dolina pod Kamniškim vrhom
 Korošica - desni pritok Kamniške Bistrice
 Korošica - kotlina pod Ojstrico v Kamniško-Savinjskih Alpah
 Korošica - planinski dom v kotlini pod Ojstrico